Die Abkürzung GHH steht für

 Gutehoffnungshütte, ehemaliges Montan- und Maschinenbauunternehmen in Oberhausen
 mehrere Nachfolgeunternehmen, darunter GHH-Bonatrans und GHH Fahrzeuge
 Gerhart-Hauptmann-Haus (Düsseldorf)
 G.H.H., Pseudonym eines mutmaßlich deutschen Schriftstellers und Übersetzers 

Abkürzung